Supercoppa serba 2015 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa serba 2015 – torneo di pallavolo maschile